Памятник лабораторной мыши — памятник в новосибирском Академгородке, расположен в сквере около Института цитологии и генетики (ИЦиГ) Сибирского отделения РАН. Памятник открыт 1 июля 2013 года, открытие приурочено к 120-летию Новосибирска. По словам директора института академика Николая Колчанова, памятник символизирует благодарность животному за то, что человечество имеет возможность использовать мышей для изучения генов животных, молекулярных и физических механизмов заболеваний, разработки новых лекарств.

Описание памятника 
Памятник представляет собой лабораторную мышь в очках, сдвинутых на кончик носа, которая сидит на гранитном постаменте. Мышка держит в лапках спицы и вяжет двойную спираль ДНК. Высота бронзовой фигурки мыши — 70 см, общая высота памятника с постаментом — 2,5 метра. Выходящая из-под спиц мыши спираль является левозакрученной (так называемая Z-форма), тогда как основные формы ДНК — правозакрученные.

История создания 
Первый камень в основание памятника был заложен 1 июня 2012 года в честь 55-летия со дня основания Института цитологии и генетики.
Над образом мыши работал новосибирский художник Андрей Харкевич, который создал больше десяти эскизов. Среди разных вариантов классического и стилизованного изображения животного была выбрана мышка, вяжущая на спицах спираль ДНК.

«Здесь сочетаются образы лабораторной мыши и ученого, потому что они связаны между собой и служат одному делу. Мышь запечатлена в момент научного открытия. Если всмотреться в её взгляд, можно увидеть, что эта мышка уже что-то придумала. Но вся симфония научного открытия, радость, „эврика!“ ещё не зазвучали»

Андрей ХаркевичСкульптор Алексей Агриколянский, воплотивший идею в жизнь, признался, что сделать это было нелегко, поскольку мышь — это все-таки не человек, и для неё нужно было придумывать эмоции, характер, найти нечто среднее между мультипликационным персонажем и настоящей мышью, соблюсти её анатомические параметры.

Скульптура отлита из бронзы в Томске мастером Максимом Петровым.

Техническим директором проекта благоустройства территории был заместитель директора ИЦиГ СО РАН Сергей Лаврюшев.

Скульптура установлена Институтом цитологии и генетики СО РАН при финансовом участии ЗАО «Медико-биологический союз» и ООО «Диаэм».

Популярность 
В 2013 году проект, связанный с PR-стратегией по продвижению памятника «Мышь, вяжущая ДНК», стал победителем регионального этапа Национальной премии в области развития общественных связей Серебряный лучник — Сибирь . В 2014 году участвовал в финале федерального этапа конкурса  в номинации «Лучший проект в области продвижения технологий будущего».

В эфире программы Первого канала «Поле чудес» от 15 апреля 2016 года прозвучал вопрос про памятник.

Примечания

Ссылки 
 Информация на сайте Музея истории генетики в Сибири 
 «Мышь, вяжущая ДНК», уже здесь , Сайт сибирского отделения РАН
 В новосибирском Академгородке открылся памятник лабораторной мыши, вяжущей ДНК, «Интерфакс» 
 В новосибирском Академгородке установили памятник лабораторной мыши, Lenta.ru  
 Памятник лабораторной мыши появился в новосибирском Академгородке, РИА «Новости» 
 Эврика — о Мыши, Эврика, блог
 Лабораторную мышь увековечили: в центре Академгородка ей установили памятник, КП, видео 

Мыши
Мыши
Новосибирский Академгородок
ИЦиГ СО РАН
Здания и сооружения, построенные в 2013 году в России
2013 год в Новосибирской области
Скульптуры 2013 года
Скульптуры по алфавиту
Лабораторные мыши